Exposició (radiació), causada per fotons ionitzants, és a dir, raigs X i raigs gamma; o partícules ionitzants, generalment partícules alfa, neutrons, protons o electrons
 Els humans que estan sotmesos a un risc de radiacions ionitzants, sigui per irradiació o contaminació
 En radiologia moderna i en articles científics de principis del , l'exposició a la radiació pot referir-se a kerma (física)
 Exposició (fotografia), exposició de pel·lícules fotogràfiques a radiacions ionitzants
 Qualsevol material sotmès fins i tot a nivells quotidians de qualsevol mena de radiació, com ara la calor o la llum